Marios Ilia (ur. 1979) – cypryjski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Marios Ilia (ur. 1996) – cypryjski piłkarz występujący na pozycji napastnika